Tokary peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Tokary, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Tokary, un village dans la voïvodie de Lublin
 Tokary, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Tokary, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Tokary, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Tokary, un village dans la voïvodie d'Opole
 Tokary, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Tokary, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale